Holandia:
 Soest – miasto

Niemcy:
 Soest – powiat
 Soest – miasto w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, siedziba powiatu Soest
 Soest – powiat w latach 1817-1975

Osoby:
 Konrad von Soest – malarz